Александр Аверкиев:
 Аверкиев, Александр Александрович (1980—2000) — Герой Российской Федерации.
 Аверкиев, Александр Егорович (1788—1858) — сенатор Российской империи, тайный советник.
 Аверкиев, Александр Николаевич (1854—1890-е) — революционер, народник.